Старокалма́шево () — село в Чекмагушевском районе республики Башкортостан, центр Старокалмашевского сельсовета.

Географическое положение 
Расположено примерно в 40 км от федеральной трассы M-7 «Волга», на автодороге Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы.

Разделено на две равные части рекой Калмаш, которая впадает в реку Чермасан.

Расстояние до:
 районного центра (Чекмагуш): 12 км,
 ближайшей ж/д станции (Буздяк): 79 км.

История 
В «Списке населенных мест по сведениям 1870 года», изданном в 1877 году, населённый пункт упомянут как деревня Старая Калмашева 4-го стана Белебеевского уезда Уфимской губернии. Располагалась при речке Калмашке, по правую сторону просёлочной дороги из Белебея в Бирск, в 130 верстах от уездного города Белебея и в 60 верстах от становой квартиры в деревне Курачева. В деревне, в 135 дворах жили 893 человека (435 мужчин и 458 женщин, татары, башкиры), были 2 мечети, волостное правление, училище, кожевенный завод. Жители занимались извозничеством.

Население

Образование 

В 1848 году открыта первая религиозная школа. В 1907—10 годах открывается медресе для девочек. В 1907 году — трехклассная школа для мальчиков.
  
В 1920—21 учебном году начинает работу 4-хкомплектная начальная школа. Она стала образцом, благодаря чему в 1924—25 учебном году отдел народного образования Белебеевского кантона назначил школу опорной. Её первым директором стал Гали Калметов.

В 1922 году открывается школа II ступени. В 1924—25 учебном году состоялся её первый выпуск.

В 1932 году открывается ШКМ. Первым директором был И.Акчурин.

В 1941—42 учебном году школа стала средней.

В 1969 году построено типовое здание.

Улицы 
 ул. 55 лет Победы;
 ул. Габдуллы Тукая;
 ул. Гагарина;
 ул. Гайсина Карама;
 ул. Галимовых;
 ул. Ирека Шакирова;
 ул. Ленина;
 ул. Мира;
 ул. Молодёжная;
 ул. Мусы Гареева;
 ул. Нефтяников;
 ул. Октябрьская;
 ул. Пушкина;
 ул. Революционная;
 ул. Садовая;
 ул. Новая;
 ул. Советская.

Религия 
В 1848 году открыла двери медресе. К 1897—98 годам возведена третья мечеть (теперь здесь место старой школы). Школой-медресе руководил мулла Шэкур Дэукэев.

Известные выходцы 
 Казыханова, Фаузия Гиниятуллиновна — отличник народного просвещения РСФСР.
 Хазиев, Гадельгарей Закирович (род. 15 мая 1930) — ветеринарный врач, почетный академик АН РБ (1995), доктор ветеринарных наук (1982), профессор (1986).

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт села Старокалмашево
 Сайт школы села Старокалмашево
Группа села Старокалмашево (Старый Калмаш) в социальной сети Вконтакте
Сайт Ассоциации муниципальных образований Республики Башкортостан

Населённые пункты Чекмагушевского района